Lanford ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Lanford, britische Pop- und Soul-Sängerin
 Oscar Lanford (1940–2013), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker